Distretto di Tambo – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Tambo – distretto del Perù nella regione di Huancavelica